Ellyson ist der Familienname von:

 Erica Ellyson (* 1984), US-amerikanisches Softcore-Model und Schauspielerin
 James Taylor Ellyson (1847–1919), US-amerikanischer Politiker
 Theodore Gordon Ellyson (1885–1928), US-amerikanischer Marineoffizier